Вторичное использование () — творческое преобразование отходов в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду. В отличие от вторичной переработки, не требует дополнительных производственных затрат на переработку. Созданная из мусора или ненужных предметов вещь в конечном итоге превосходит по своим функциональным и эстетическим качествам исходный материал. Задачами вторичного использования являются привлечение внимания общественности к вопросам экологии, уменьшение количества мусора и воспитание культуры ответственного потребления.

Идея вторичного использования объединяет между собой множество модных направлений в искусстве, а также техник рукоделия. Сюда можно отнести арт-пластик, плетение из газетных трубочек, кинусайгу, лоскутное шитьё и другие. Каждое созданное изделие за счёт разнородности исходного материала получается уникальным. Большую популярность вторичное использование получило в Европе, где существуют даже специальные магазины таких вещей.

В 2019 году Кембриджский словарь признал слово () словом года.

Примечания 

Утилизация и переработка отходов
Сырьё
Вторичное использование